Amtsgericht Hirschberg steht für:

 Amtsgericht Hirschberg (Saale), ein Gericht mit Sitz in Hirschberg (Saale), Thüringen
 Amtsgericht Hirschberg im Riesengebirge, ein Gericht mit Sitz in Hirschberg im Riesengebirge, Schlesien